Maçainhas peut désigner :

Maçainhas, paroisse civile de la municipalité de Belmonte, située dans le district de Castelo Branco et la région Centre ;
Maçainhas, paroisse civile de la municipalité de Guarda, située dans le district de Guarda et la région Centre.